Řasnice kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Wolfaubach, vattendrag, Södra Böhmen, 
 Řasnice (vattendrag i Tjeckien), Liberec, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar